JPC steht für:
 jpc, ein deutsches Medienversandhaus
 Jeff Perry Conversions, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 das als Jugendpresseclub gegründete Pressenetzwerk für Jugendthemen

JPC